Couch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Couch Mountain (Henderson County, North Carolina)	
 Couch Mountain (Orange County, North Carolina)	
 Couch Mountain (Texas)